Rezultati Odprtega prvenstva Francije 2011 v tenisu za moške dvojice.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Maks Mirni in Daniel Nestor sta postala prvaka, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.

  Bob Bryan /  Mike Bryan (polfinale)
  Maks Mirni /  Daniel Nestor (prvaka)
  Mahesh Bhupathi /  Leander Paes (drugi krog)
  Michaël Llodra /  Nenad Zimonjić (polfinale)
  Rohan Bopanna /  Aisam-ul-Haq Qureshi (četrtfinale)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (prvi krog)
  Łukasz Kubot /  Oliver Marach (prvi krog)
  Wesley Moodie /  Dick Norman ''(prvi krog)

<ol start=9>
  Robert Lindstedt /  Horia Tecău ''(četrtfinale)
  Eric Butorac /  Jean-Julien Rojer ''(prvi krog)
  Marcelo Melo /  Bruno Soares ''(drugi krog)
  Mark Knowles /  Michal Mertiňák ''(prvi krog)
  Marc López /  David Marrero ''(drugi krog)
  František Čermák /  Filip Polášek ''(tretji krog)
  John Isner /  Sam Querrey ''(prvi krog)
  Sergiy Stakhovsky /  Mihail Južni ''(drugi krog)

Rezultati

Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

Spodnji del

3. del

4. del

Moške dvojice
2011